Фрейм ( — кадр, рамка) — в самом общем случае данное слово обозначает структуру, содержащую некоторую информацию.

 Фрейм (инженерия знаний) — в системном анализе, искусственном интеллекте, инженерии знаний: структура, содержащая описание объекта в виде атрибутов и их значений.
 Фрейм (социальные науки) — понятие в социальных науках, таких как социология, психология и др., означающее определённого рода целостность, в рамках которой люди осмысливают себя в мире.
 Фрейм (HTML) — в языке HTML, веб-дизайне: область окна браузера для представления отдельной веб-страницы.
 Фрейм (издательские системы) — в настольных издательских системах: область на странице, содержащая текст или графику.
 Кадр (телекоммуникации) — в телекоммуникациях и компьютерных сетях: фрагмент определённого формата для передачи по каналу связи.
 Фрейм (видеографика) — в видеографике: отдельный кадр в видеопотоке.
 Стековый кадр — в программировании (особенно на языках низкого уровня): область памяти, выделяемая для хранения локальных переменных функции.
 Фрейм в Delphi — один из компонентов VCL.
 Таймфрейм — интервал времени, используемый при построении ценового графика
 Фрейм — в игре Периметр это огромный город-корабль, предназначенный для путешествия по параллельным мирам — психосфере.

Персоналии 
 Фрейм, Алекс (род.1993) —  новозеландский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Фрейм, Дженет (1924—2004) — новозеландская писательница, писала на английском языке.
 Фрейм, Томми (1902—1988) — шотландский футболист.

Примечания